Der Name Melisende oder Mélisande bezeichnet Folgendes:

 Ein weiblicher Vorname; siehe Melisende
 Die Königin von Jerusalem (1105–1160/61); siehe Melisende (Jerusalem)
 Die jüngere Tochter des Grafen von Tripolis Raimund II.; siehe Melisende (Tripolis)
 Der Name eines Schauspiels von Maurice Maeterlinck; siehe Pelléas et Mélisande (Schauspiel)
 Abgeleitet von diesem Schauspiel:
 Eine Oper von Claude Debussy; siehe Pelléas et Mélisande (Oper)
 Eine sinfonische Dichtung von Arnold Schönberg; siehe Pelléas et Mélisande (Sinfonische Dichtung)
 Eine Schauspielmusik von Jean Sibelius; siehe Pelléas et Mélisande (Schauspielmusik)
 Ein Bild auf der Staumauer des Räterichsbodensees
 Ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros; siehe Mélisande (Krater)